Miejscowości w USA:
 Arlington Heights – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Arlington Heights – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Hamilton
 Arlington Heights – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Monroe
 Arlington Heights – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Snohomish
 Arlington Heights – dzielnica Los Angeles